Banc Central de Kenya (del seu nom en anglès Central Bank of Kenya), banc central de Kenya
 Banc Central de Kuwait (del seu nom en anglès Central Bank of Kuwait), banc central de Kuwait
 Conferència episcopal txeca (del seu nom en txec Česká Biskupská Konference), assemblea dels bisbes de l'Església Catòlica de la República Txeca
 Centre de Recerca Espacial (del seu nom en polonès Centrum Badań Kosmicznych), agència espacial de Polònia
 cbk també és el codi ISO 639-3 del chavacano, llengua parlada a les Filipines